Pojem panna orleánská (francouzsky La Pucelle d'Orléans) původně označoval Janu z Arku (Jeanne d'Arc), historickou postavu z Francie 15. století, může mít ale více významů:

 Jana z Arku – historická postava z Francie 15. století
 Panna orleánská (Voltaire) – Voltairova nedokončená báseň z roku 1730
 Panna Orleánská (Schiller) – historické drama z roku 1801 od Friedricha Schillera
 Jana z Arku (Verdi) – opera Giuseppa Verdiho z roku 1845 a základě Schillerovy hry
 Panna orleánská (opera) – opera Petra Iljiče Čajkovského z roku 1881 na základě Schillerovy hry

Související články 
 Joan of Arc